«Щасливчик» (1989) — радянський фільм-драма реж. Валентина Мішаткіна
 «Щасливчик» (2011) — американська кінокомедія реж. Джил Кейтс (молодшого)
 «Щасливчик» (2012) — американський драматичний фільм реж. Скотта Гікса

Див. також 
 «О, щасливчик!» — британський фільм 1973 року, реж. Ліндсі Андерсон